O caminho municipal 1036 (CM1036) é uma estrada que liga Freixedelo a N217 no concelho de Bragança.

Estradas municipais de Bragança (Portugal)